La ciutat alemanya Neustadt an der Waldnaab
 El districte de Neustadt an der Waldnaab d'Alemanya